Bottle Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bottle Mountain (Maine)
 Bottle Mountain (New York)